Lycanthropy (licantropia in lingua inglese) può riferirsi a:

Lycanthropy – album di Patrick Wolf del 2003
Lycanthropy – album dei Caustic Christ del 2006

Pagine correlate 
Licantropia (disambigua)
Licantropi (disambigua)